Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de La Rochefoucauld » :

 Infanterie
 Le régiment de La Rochefoucauld 

 Cavalerie
 Le régiment de La Rochefoucauld cavalerie (1726-1731)
 Le régiment de La Rochefoucauld cavalerie (1743-1761)
 Le régiment de La Rochefoucauld dragons

Homonymie d'unités militaires